Tjerk Hiddes ist der Name folgender Personen:

 Tjerk Hiddes de Vries (1622–1666), niederländischer Admiral 

Tjerk Hiddes ist der Name folgender Schiffe:
 Hr. Ms. Tjerk Hiddes (1939), Zerstörer der Tjerk Hiddes-Klasse
 Tjerk Hiddes (G16), Zerstörer der N-Klasse
 Hr. Ms. Tjerk Hiddes (F804), eine Fregatte der Van Speijk-Klasse, 1967 bis 1986
 Hr. Ms. Tjerk Hiddes (F830), eine Fregatte der Karel-Doorman-Klasse, 1993 bis 2006